Сантьяго Игнасио Буэно Скиутто (; родился 9 ноября 1998 года, Монтевидео, Уругвай) — уругвайский футболист, защитник клуба «Жирона».

Старший брат Сантьяго, Гастон Буэно, также является футболистом. Сантьяго приходится племянником футбольному тренеру Густаво Буэно и двоюродным братом футболисту Гонсало Буэно.

Биография 
Буэно — воспитанник столичного клуба «Пеньяроль». В 2016 году после предсезонных сборов Сантьяго был включён в заявку основной команды, но так не дебютировал в её составе.

В январе 2017 года Буэно подписал контракт на два с половиной года с испанской «Барселоной». Сумма трансфера составила 1 млн евро. «Пеньяроль» мог получить дополнительно 5 млн евро в виде бонусов в случае успешных выступлений игрока за каталонский клуб, а также 20 % от выручки в случае будущей продажи игрока. Буэно был отправлен во вторую команду клуба, но так за неё и не сыграл в официальных матчах. Также он раз вышел на замену в матче Юношеской лиги УЕФА с «Порту». Не сумев закрепиться в «Барселоне», Буэно в январе 2018 года отправился в аренду до конца в клуб «Пералада» из третьего испанского дивизиона, где сыграл 12 матчей. В августе 2018 года он вновь был отправлен в Пераладу на весь сезон 2018/19, в котором сыграл 29 матчей и забил 2 гола. 12 августа 2019 года Буэно расторг контракт с «Барселоной».

19 августа 2019 года Буэно в статусе свободного агента перешёл в «Жирону», с которой заключил контракт на пять лет.

Международная карьера 
В начале 2015 года Буэно в составе сборной Уругвая среди юношей до 17 лет принял участие в юношеском чемпионате Южной Америки в Парагвае. На турнире он сыграл в матчах против команд Боливия, Чили, Колумбии, Бразилии, Парагвая и дважды против Аргентины и Эквадора.

В 2017 года Буэно в составе молодёжной сборной Уругвая выиграл молодёжный чемпионат Южной Америки в Эквадоре. На турнире он сыграл в матчах против команд Перу, Боливии и дважды Венесуэлы.

В том же году Буэно принял участие в молодёжном чемпионате мира в Южной Корее, где его сборная дошла до полуфинала. На турнире он сыграл в матчах против команд Италии, Японии, ЮАР, Саудовской Аравии, Португалии и Венесуэлы. В поединке против португальцев Сантьяго забил гол.

Достижения 
Уругвай (до 20)
 Победитель чемпионата Южной Америки среди молодёжных команд: 2017

Примечания 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Пералада»
Игроки ФК «Жирона»